Шуховцев — фамилия. Известные носители:

 Шуховцев, Евгений Герасимович (1927—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Шуховцев, Игорь Викторович (род. 1971) — украинский футболист и тренер.

См. также